Ива́н Тимофе́евич Арте́мьев (, Лобково, Рязанская губерния, Российская империя — 18 октября 1968, Москва, СССР) — русский советский футболист, центральный нападающий и полузащитник ряда московских команд, в том числе «Новогиреево» (1914—1918), «Красная Пресня» (1922—1923), «Динамо» (1923—1926), «Пищевики» (1927), «Трёхгорка» (1928—1929).

Придя в «Русское гимнастическое общество» из Кружка футболистов «Сокольники» (КФС), Иван с другими спортсменами пришедшими из КФС, были сторонниками переименования русского гимнастического общества в «Красную Пресню». Но это не получилось. Был найден компромисс, и «Русское гимнастическое общество» было переименовано в «московский клуб спорта (МКС)». За 1922 год футбольную команду «Московский клуб спорта (МКС)» в народе называли «Красной Пресней». В результате спортсмены «вернулись» к этому названию. Благодаря этим сменам названия спортивное общество «Русское гимнастическое общество» продолжило существование после реорганизации спорта в СССР 1923 году, но уже под новыми названиями: «Московский клуб спорта (МКС)», «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Спартак».

Один из организаторов футбольных клубов: MKC (Московский клуб спорта — родоначальник «Спартака») и московского «Динамо» (первый капитан команды «Динамо»); инициатор строительства первых московских стадионов. Педагог, тренер детских и юношеских команд «Дукат» (1933), «Динамо» (1934—1936), «Спартак» (1937—1948). Заслуженный тренер РСФСР (1966).

С начала 1910-х годов, когда футбол только появился в Москве, Иван и его братья Пётр, , Георгий (Егор) и Сергей (сын — Виталий) и впоследствии сын Валентин стали увлечёнными футболистами.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Литература 

Иван Тимофеевич Артемьев: [Некролог] // Футбол - Хоккей. - 1968. - № 44. - 3 ноября. - С. 16.

Примечание

Ссылки 
 Статья на сайте fc-dynamo.ru
 Профиль на сайте fc-dynamo.ru
 Профиль на сайте sport-necropol.narod.ru

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Игроки ФК «Новогиреево»
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Футбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры РСФСР
Похороненные на Ваганьковском кладбище